Umi peut faire référence à :
 Umi, un village iranien ;
 Umi, un bourg japonais ;
 l'Umi Hachiman-gū, un sanctuaire shinto de la ville d'Umi ;
 , un film d'animation japonais ;
 , une série d'animation japonaise ;
 , un jour férié japonais ;
 les umi-bozu, des yōkai (personnages fantastiques japonais).